A BR-416 é uma rodovia de ligação brasileira que liga Novo Lino até São José da Lage, no estado de Alagoas. Essa rodovia teve suas obras iniciadas em 2002, mas nunca foi concluída. Possui uma extensão de 3 km, Em 2017 foi apresentada como uma das piores rodovias do Brasil, devido aos riscos de acidentes e prejuízos causados. Em 2018 o JHC anunciou que falta pouco para as obras serem concluídas.

Ligações externas 
 

Rodovias federais de Alagoas